Карягин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Карягин, Александр Александрович (1909—1971) — советский военный деятель, генерал-майор авиации, профессор, кандидат военных наук. 
 
 Карягин, Никита Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; № 4608; 16 декабря 1831.
 Карягин, Павел Михайлович (?—1807) — полковник, шеф 17-го егерского полка, герой Кавказской войны.

